PPE est un sigle, qui signifie :
 Prime pour l'emploi, un complément de revenu versé par l'État français aux salariés proches du SMIC ;
 Programmation pluriannuelle de l'énergie, un document stratégique institué par la loi transition énergétique, en France ;
 Parti populaire européen, parti politique européen, regroupant majoritairement des élus démocrates-chrétiens ou de droite au Parlement européen ;
 polyphénylène éther, un polymère ;
 Potential psychic energy, en anglais, soit « points d'énergie psychique », en jeu de rôle, (voir système Palladium) ;
 Personal protective equipment, en anglais, soit équipement de protection individuelle ou EPI en français ;
 Projet pluritechnique encadré, destiné à remplacer les TPE en classe de Terminales S-Sciences de l'Ingénieur ;
 Prophylaxie pré-exposition ou Prophylaxie post-exposition, des traitements contre l'exposition au VIH ;
 Philosophy, Politics and Economics, un type de bachelor anglais.
 Power and Propulsion Element un module de la station spatiale lunaire Lunar Gateway.

PPE est une abréviation, qui signifie :
 Personne politiquement exposée ;
 Propriété par étages, une forme de copropriété en Suisse ;
 Période de perception échelonnée (Domaine des impôts) ;
 « Plat prêt à l'emploi », plat pré-cuisiné dans les entreprises de restauration collective, leurs fabricants et fournisseurs ;
 « Priez pour elle » ou « Priez pour eux », inscription à connotation religieuse sur les tombes des cimetières ;
 Passeport phytosanitaire européen, étiquette officielle attestant du respect des dispositions réglementaires européennes en matière de normes phytosanitaires qui accompagne certains végétaux ou produits végétaux circulant sur le territoire de l’Union européenne.

PPE est un code, qui signifie :
 polyphénylène éther, selon la norme ISO 1043 (liste des plastiques).

Code
Abréviation